

Wulpen, section de la commune de Coxyde.

Wulpen, ancienne île disparue de la Zélande.
 Wulpen, principal village de cette ancienne île, disparu lui aussi.

Homonymie de toponyme